Galva Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Galva Township (Illinois)
 Galva Township (Iowa)